Шапки — топоним, название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Шапки — деревня в Свечинском районе Кировской области.
 Шапки — посёлок в Тосненском районе Ленинградской области.
 Шапки — деревня в Руднянском районе Смоленской области.

Украина 
 Шапки — село в Кобелякском районе Полтавской области.

Железнодорожный пункт 
 Шапки — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги в Тосненском районе Ленинградской области.